Pomișorul fermecat  se poate referi la:

 1957 Pomișorul fermecat – film în regia lui Francesco Stefani
 2016 Pomișorul fermecat – remake în regia lui Wolfgang Eissler